Okręty US Navy o nazwie USS  "Vindicator":
Pierwszy "Vindicator" (1864) był bocznokołowym taranowcem parowym, zwodowanym w 1863 i skreślonym z listy w 1865.
Drugi "Vindicator" (T-AGOS-3) był oceanicznym okrętem badawczym zwodowanym w 1984 i skreślonym z listy w 1993.
Vindicator